Mano a Mano é uma dupla de cantores e de músicos de pop rock e  música sertaneja do Brasil, composta pelos irmãos Mauro Gasperini e Maurício Gasperini, ambos nascidos em São Paulo, ex-Rádio Táxi

Em 1992, ano em que a dupla foi formada, obteve grande sucesso com a música "Pedindo Amor", recebendo o prêmio de canção mais executada daquele mesmo ano.

Gravaram quatro discos, sendo o último deles o CD Nossos Momentos, lançado em 1998 pela extinta Paradoxx Music. O CD continha canções como "Um Coração em Um Milhão", "Mar de Amor" e "Ego". Após a gravação desse disco, a dupla foi desfeita, mas a parceria de Mauro e Maurício Gasperini como compositores continuou, sendo de autoria dos irmãos canções gravadas por vários artistas, como Fábio Júnior, Zezé Di Camargo & Luciano, KLB, Chrystian & Ralf, Bruno & Marrone e Roupa Nova.

Porém, em 2015, a dupla anunciou sua volta com CD e DVD acústico. O novo trabalho resgatará também obras do cancioneiro sertanejo de raiz tradicional, como "Cabocla Tereza", por exemplo. Os irmãos Gasperini estão empenhados neste novo trabalho, tendo inclusive lançado pela internet uma versão acústica da canção "Pedindo Amor" no YouTube.

Discografia
 1992: Vol. 1
 1994: Vol. 2
 1995: Vol. 3
 1998: Vol. 4

Duplas sertanejas
Cantores de brega